Гео́ргий Тума́нов:
 Туманов, Георгий Александрович (1856—1918) — русский генерал, командир 13-й кавалерийской дивизии, герой Первой мировой войны.
 Туманов, Георгий Евсеевич (1839—1901) — князь, генерал от инфантерии, теоретик и практик военно-инженерного дела.
 Туманов, Георгий Николаевич (1880—1917) — полковник, участник Февральской революции.